Miejscowości w Polsce: 
 Luszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Luszewo – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck 
 Luszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Radzanów